Чемпионат Канады по фигурному катанию 2014 года () — национальный чемпионат Канады сезона 2013/2014. Спортсмены соревнуются на детском, юниорском и взрослом возрастных уровнях в категориях мужское и женское одиночное катание, парное катание и танцы на льду.

Турнир проходил с 9 по 15 января 2014 года в Оттава, Провинция Онтарио на арене Canadian Tire Centre.

По результатам этого чемпионата была сформирована сборная на Олимпийские игры 2014, чемпионат мира, а также на чемпионат четырёх континентов и чемпионат мира среди юниоров.

Результаты

Мужчины

Женщины

Пары

Танцы на льду

Ссылки 
 Протоколы соревнований
 Skate Canada

Чемпионаты Канады по фигурному катанию
2014 год в фигурном катании
Спорт в Канаде в 2014 году
Фигурное катание в сезоне 2013/2014
Спортивные соревнования в Оттаве